Hrvatska reprezentacija u rukometu na pijesku predstavlja Hrvatsku u športu rukometu na pijesku. Okupljena je u svibnju 2002. godine. Krovna organizacija za ovu reprezentaciju je Hrvatski rukometni savez. Nastupivši na dvadesetak velikih natjecanja (Svjetska prvenstva, Svjetske igre, Europska prvenstva) i osvojivši 14 medalja, od čega 6 zlatnih, ova reprezentacija je nakon brazilske  (17 natjecanja, 15 medalja, 12 zlata) druga najtrofejnija reprezentacija u povijesti svjetskog rukometa na pijesku. Susreti tih dviju reprezentacija se trenutačno smatraju najvećim suparništvom u svijetu rukometa na pijesku. Od 13 odigranih međusobnih utakmica Brazil je pobijedio 10 puta, a Hrvatska 3 puta, što čini Brazil jedinom momčadi s kojom hrvatska reprezentacija ima negativan omjer pobjeda i poraza. Neutralan omjer 1:1 hrvatska ima s Bahrainom, dok s preostalom 31 reprezentacijom s kojom je igrala ima pozitivan omjer. Najviše utakmica (21) Hrvatska je odigrala s Rusijom.

Reprezentativci i izbornici koji su osvajali medalje na velikim natjecanjima  

Ovo je popis hrvatskih reprezentativaca u rukometu na pijesku i njihovih hrvatskih izbornika (označeni podebljanim slovima) koji su osvajali medalje na Svjetskim igrama, Svjetskim prvenstvima i Europskim prvenstvima. Drugi stupac tablice predstavlja broj zlatnih, srebrnih i brončanih medalja koje su reprezentativci i njihovi izbornici osvajali na navedenim natjecanjima. Na tim trima velikim natjecanjima medalje je osvajalo 36 hrvatskih igrača i izbornika, pri čemu su osvojene 152 medalje. U trećem stupcu tablice je ukupan zbroj medalja koje je određeni pojedinac osvojio na tri navedene vrste velikih natjecanja.

''* Ažurirano: 15. listopada 2017.

Rezultati na velikim natjecanjima

Sastavi osvajača odličja 

 SP 2008.: 
Biuklić, Jurić, Černetić, Vladušić, Pavelić, Rokavec, Bumbak, Šandrk, Horvat, Paradžik. 
Izbornik: Siniša Ostoić

 SP 2022.: 
Borna Kolić, Dominik Marković, Valentino Valentaković, Ivan Jurić, Josip Leko, Lucian Bura, Ivan Dumenčić, Josip Đukes, Nikola Finek, Filip Goričanec. 
Izbornik: Mladen Paradžik

 Svjetske igre, 2022.: 
Ivan Jurić, Ivan Dumenčić, Lucian Bura, Josip Leko, Valentino Valentaković, Josip Đukes, Tomislav Lauš, Nikola Finek, Dominik Marković, Filip Goričanec.
Izbornik: Mladen Paradžik

Vidi još 

Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pijesku

Izvori

Vanjske poveznice 

Rukomet na pijesku u Hrvatskoj
Reprezentacije u rukometu na pijesku
Rukomet u Hrvatskoj
Rukomet na pijesku